L'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix peut désigner :
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Bailly-le-Franc ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Dnipro ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Ternopil,
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix d'Eguelshardt ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Hanviller ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Kazan ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix d'Ormersviller ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Poyans ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Ruma ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Sainte-Croix-de-Quintillargues ;
 l'église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix de Tambov.